Джуманазаров — фамилия; имеет женскую форму Джуманазарова.

Известные носители 
 Джуманазаров, Акмурад Гельдымурадович (род. 1987) — туркменский футболист.
 Джуманазаров, Матеке (1906—1966) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Джуманазаров, Сатымкул (1951—2007) — советский марафонец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года в марафоне.